Edwards Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edwards Hotel (Mississippi), NRHP-Nr. 76001096
 Edwards Hotel (North Carolina), NRHP-Nr. 92001614